Echoes (nummer), een nummer van Pink Floyd
Echoes: The best of Pink Floyd, een compilatiealbum van Pink Floyd
Echoes (album), een album van California Guitar Trio 
Metroid Prime 2: Echoes, een computerspel uit 2004
Echoes, Silence, Patience & Grace, een album van de Foo Fighters
Echoes (film), een Amerikaanse film uit 2014
Echoes (miniserie), een Australische/Amerikaanse Netflix-miniserie uit 2022 
Echoes (Fear Itself), een korte film die het twaalfde deel vormt van de filmserie Fear Itself